Іван Княженко та Сірий Вовк 5 (рос. Иван Царевич и Серый волк 5) - російський пригодницький анімаційний фільм студії "Млин" та кінокомпанії СТВ. Прем'єра мультфільму відбудеться 29 грудня 2022 року

Сюжет
Було в Івана з Василиною не життя, а казка. Буквально. І цю казку вони вже знали, а їм захотілося вирушити туди-не-знаю коли. Ось тільки один метелик зі своїм ефектом крильцем махнув та влаштував чарівне перезавантаження. Тепер у всьому Тридев'ятому царстві ніхто не пам'ятає навіть як звати Івана, включаючи саму Василису. А значить, щоб знову домогтися царівни, Івану з Сірим Вовком треба перевернути весь мультик-всесвіт.

Ролі озвучували

Посилання
 Официальный сайт студий «Мельница»
 «Иван Царевич и Серый Волк 5» на сайте студии «Мельница»